Jumbotram è un soprannome utilizzato a Milano per indicare due serie di tram articolati di grande capacità:
 le vetture serie 4800
 le vetture serie 4900